

Manasz 
Manasz, mondabeli kirgiz hős vezér, aki először egyesítette a kirgiz népet a nomád törzsekből
Manasz, kirgiz hőseposz
Manasz, az elme az ind filozófiában
Manasz folyó Bhutánban és Indiában.

Egyéb 
Manasz nemzetközi repülőtér, légikötő Biskek mellett
Manasz Nemzeti Park (Bhután)
Manasz Nemzeti Park (India)
3349 Manas, aszteroida